Cathedral City – miasto w USA w stanie Kalifornia w hrabstwie Riverside
 Cathedral city – (ang. miasto katedralne) – city, rodzaj miasta w Wielkiej Brytanii, zobacz Miasta ze statusem City w Wielkiej Brytanii
 Cathedral City Cheddar – rodzaj cheddara (żółtego sera)

Zobacz też